Мяннику () — название населенных пунктов в Эстонии:

 Мяннику — микрорайон в районе Нымме города Таллина.
 Мяннику — деревня в волости Вальяла уезда Сааремаа.
 Мяннику — деревня в волости Мартна уезда Ляэнемаа.
 Мяннику — деревня в волости Мярьямаа уезда Рапламаа.
 Мяннику — деревня в волости Саку уезда Харьюмаа.